Две гривны ():
 Две гривны (банкнота)
 Две гривны (монета)

Деньги Украины